Molekulska formula -{C17H24N2O}- se može odnositi na:

 Pilzikainid
 Hinizokain